Aequornithes — клада водних птахів, запропонована у 2010 році німецьким палеонтологом Геральдом Майром. Монофілія групи підтверджена декількома молекулярними філогенетичними дослідженнями. До клади відносять гагароподібних, буревісникоподібних, пінгвінів, лелекоподібних, сулоподібних та пеліканоподібних птахів.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що відображає еволюційні зв'язки між представниками клади, за Burleigh, J.G. et al. (2015)
:

Філогенетична кладограма, що відображає положення групи в кладі Passerea, за Jarvis, E.D. et al. (2014):

Примітки 

Систематика птахів